Mönstring kan syfta på:

 Mönstring (militärväsen) – i äldre tid en förrättning som kontrollerade befintligheten vid truppförbanden
 Generalmönstring – en mönstring inom krigsmakten som genomfördes för att undersöka personalens, hästarnas och materialets tillstånd
 Brödmönstring – en mönstring som av högre militärmyndighet hölls med varje till möten eller av annan orsak sammandragen trupp
 Mönstring (värnplikt) – undersökning och testing av värnpliktiga innan inryckning
 Mönstring (sjöfart) – de formaliteter som förekommer när en sjöman tillträder (påmönstring) eller frånträder (avmönstring) en befattning